, qui signifie littéralement en basque ancienne partie (de la ville) mais que l'on traduira plutôt par centre historique, est le nom officiel de plusieurs quartiers ou districts ou place de mairie ou centre historique au Pays basque.



Alde Zaharra peut désigner :

Biscaye 
 Alde Zaharra, le plus vieux quartier de Bilbao ;
 Alde Zaharra, quartier de Durango ;
 Alde Zaharra, quartier de Portugalete ;
 Alde Zaharra, quartier de Santurtzi ;

Guipuscoa 
 Alde Zaharra, quartier d'Azkoitia ;
 Alde Zaharra, quartier d'Azpeitia ;
 Alde Zaharra, quartier de Bergara ;
 Alde Zaharra, quartier d'Elorrio ;
 Alde Zaharra, quartier de Getaria ;
 Alde Zaharra, quartier d'Hernani ;
 Alde Zaharra, quartier de Hondarribia ;
 Alde Zaharra, quartier de Mutriku ;
 Alde Zaharra, quartier d'Oñati ;
 Alde Zaharra, quartier d'Ordizia ;
 Alde Zaharra, quartier d'Orio ;
 Alde Zaharra, quartier de Pasai Donibane ;
 Alde Zaharra, quartier de Segura ;
 Alde Zaharra, quartier de Tolosa ;
 Alde Zaharra, quartier de Zarautz ;
 Alde Zaharra, quartier de Zumaia ;
 Alde Zaharra, quartier de Saint-Sébastien ;

Alava 
 Alde Zaharra, quartier de Vitoria-Gasteiz ;

Navarre 
 Alde Zaharra, centre historique de Pampelune ;
 Alde Zaharra, centre historique de Tudela ;
 Alde Zaharra, centre historique de Puente la Reina-Gares ;
 Alde Zaharra, centre historique d'Estella-Lizarra ;
 Alde Zaharra, centre historique de Lesaka ;
 Alde Zaharra, centre historique de Sangüesa ;
 Alde Zaharra, centre historique de Doneztebe ;
 Alde Zaharra, centre historique d'Olite / Erriberri ;
 Alde Zaharra, centre historique de Viana.

Voir aussi 
  ou Casco Viejo, en espagnol